Luddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Luddington, Warwickshire, England, 
 Luddington in the Brook, ort och civil parish (Luddington) i  Northamptonshire, England, 
 Luddington, Lincolnshire – en ort i Luddington and Haldenby, North Lincolnshire, Lincolnshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar